Garland, que es una voz que en francés significa «Guirnalda», puede hacer referencia a:

Lugares 
Las siguientes localidades estadounidenses
 Garland, en el estado de Utah.
 Garland, en Carolina del Norte.
 Garland, en Nebraska.
 Garland, en Arkansas.
 Garland, en Pensilvania.
 Garland, en Texas.
 Garland, en Wyoming.

Ficción 
 Garland Greene, personaje de la película Con Air, interpretado por Steve Buscemi.
 Garland, personaje del videojuego de Final Fantasy IX, y también en Final Fantasy I

Marcas 

 Garland, Marca Española de maquinaria Forestal, Agrícola y de Jardín.